El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1986 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Por primera vez fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Reunion Arena de Dallas, Texas.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Louisville, que conseguía su segundo título, tras el logrado en 1980, derrotando en la final a la Universidad de Duke, que disputaba su tercera final. Pervis Ellison, de los Cardinals, era elegido Mejor Jugador del Torneo. LSU, para llegar a la Final Four, derrotó a los tres equipos preclasificados en los tres primeros puestos de su región, además de ser, junto con George Mason en 2006, el peor preclasificado (puesto 11) en alcanzar las semifinales nacionales.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – East Rutherford, New Jersey

Midwest Regional – Kansas City, Misuri

Southeast Regional – Atlanta, Georgia

West Regional – Houston, Texas

Final Four @ Dallas, Texas

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo del partido completo

Baloncesto en 1986
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA